Reicke ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Reicke (1914–1987), schwedischer evangelischer Theologe
 Curt Reicke (1883–1969), Pädagoge und Turner in Königsberg
 Emil Reicke (1865–1950), deutscher Historiker und Archivar
 Georg Reicke (1863–1923), Sohn von Rudolf Reicke, II. Bürgermeister von Berlin
 Ilse Reicke (1893–1989), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Feministin
 Richard Reicke, deutscher Fußballspieler
 Rudolf Reicke (1825–1905), deutscher Philosoph
 Sabine Reicke (????–nach 1923), deutsche Malerin, Frau von Georg Reicke
 Siegfried Reicke (1897–1972), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtshistoriker und Kirchenrechtler